Рианна Гальярт (; род. 22 ноября 1985, Зандейк, Северная Голландия, Нидерланды) — нидерландская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжке с шестом. Многократная чемпионка Нидерландов.

Биография 
Свой путь в лёгкой атлетике начинала с многоборья, но в 17 лет остановилась на прыжке с шестом. За свою карьеру 15 раз выигрывала чемпионат страны (8 раз летом и 7 раз в помещении).

На чемпионате Европы среди молодёжи 2005 года заняла 9-е место в финале с попыткой на 4,10 м, на следующем чемпионате повторила этот результат и стала шестой.

В 2006 году не смогла преодолеть квалификацию на чемпионате Европы. В следующий раз на континентальное первенство ей удалось отобраться спустя 10 лет. На домашнем чемпионате в Амстердаме она вышла в финал, но там не сумела справиться с начальной высотой.

Основные результаты

Ссылки 
 Профиль Рианны Гальярт на сайте Федерации лёгкой атлетики Нидерландов
 
 Профиль Рианны Гальярт на сайте all-athletics.com
 Профиль Рианны Гальярт на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Прыгуны с шестом Нидерландов